Восере́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 25 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Восере, Гленн, Лонгваль-Барбонваль, Мерваль, Перль, Ревійон i Віллер-ан-Преєр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Сетваллон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Восере на сайті французького Національного інституту географії
 Восере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Восере на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Восере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Восере на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена